За́рнера (устар. Сарнская Аа; ) — река в швейцарском кантоне Обвальден. Длина реки — 28 км.

Течение 
Выходя из района восточного склона перевала Брюниг, протекает через озёра Лунгерн, Зарненское и Вихельзе прежде чем впасть в озеро Альпнахер-Зе. На своём протяжении носит различные названия: Лауибах (выше оз. Лунгерн), А или Авассер (между озёрами Лунгерн и Зарненское).

Населённые пункты 
 Лунгерн
 Гисвиль
 Заксельн
 Зарнен (столица кантона Обвальден)
 Кернс
 Альпнах

Примечания 

Бассейн Ройса
Реки Швейцарии